Ел Чонгиљо има више значења:

 Ел Чонгиљо, Ранчо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Чонгиљо, Ел Чонгито (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику